Greatest Hits — двадцята збірка англійської групи The Who, яка була випущена 22 грудня 2009 року.

Композиції 
 I Can't Explain – 2:05
 My Generation – 3:17
 The Kids Are Alright – 3:07
 Substitute – 3:48
 Happy Jack – 2:11
 Pictures Of Lily – 2:44
 I Can See for Miles – 4:08
 Magic Bus – 3:16
 Pinball Wizard – 3:02
 Behind Blue Eyes – 3:43
 Baba O'Riley – 5:01
 Won't Get Fooled Again – 8:33
 Love, Reign O'er Me – 5:54
 Squeeze Box – 2:42
 Who Are You – 3:27
 You Better You Bet – 5:38
 Eminence Front – 5:42
 Real Good Looking Boy – 5:43
 It's Not Enough – 4:04
 I Can't Explain – 2:32
 Substitute – 2:10
 Happy Jack – 2:12
 I'm a Boy – 2:42
 Behind Blue Eyes – 3:39
 Pinball Wizard – 2:48
 I'm Free – 1:44
 Squeeze Box – 2:51
 Naked Eye / Let's See Action / My Generation – 14:19
 5:15 – 5:53
 Won't Get Fooled Again – 8:38
 Magic Bus – 7:33
 My Generation – 3:25
 I Can See for Miles – 3:45
 Who Are You – 6:22
 A Man In A Purple Dress – 4:28

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Greatest Hits  allmusic
 Greatest Hits  last.fm

Альбоми The Who